Куэвас-дель-Бесерро () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гвадальтреба. Занимает площадь 16 км². Население — 1771 человек (на 2010 год). Расстояние — 97 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Por qué Cuevas del Becerro se llama así

Муниципалитеты Малаги